Дукат — многозначный термин.
 Дука́т — название европейских золотых монет весом 3,4—3,5 г.
 Дукат — посёлок в Магаданской области (Россия).
 Дукат — персонаж научно-фантастического телевизионного сериала «Звёздный путь: Глубокий Космос 9».
 «Дукат» — советский футбольный клуб из Москвы.
 «Дукат» — стадион в Москве, домашний стадион футбольного клуба «Дукат».
 «Дукат» — табачная фабрика и марка сигарет в России и СССР.
 Дукат — военно-территориальная единица позднего Рима и ранней Византии.
 Дукат — денежная единица Республики Центавр в фильме «Вавилон 5».
 Дукат — один из сортов земляники садовой крупноплодной, польской селекции.

См. также 
 Дукатон
 Дукатоне
 Fiat Ducato